Пашин Валентин Михайлович — російський вчений, Герой Російської Федерації.
 Пашин Євген Владленович — український актор кіно та дубляжу.
 Пашин Леонід Миколайович (1925—2004) — український диригент, заслужений артист України.
 Пашин Михайло Андрійович — український радянський діяч, інженер, директор Харківського тракторного заводу.
 Пашин Петро Лук'янович — сержант РА, Герой Радчнського Союзу.

Пашин — село в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства